Perfidia est le troisième tome de la série fantasy d'Anne Robillard A.N.G.E.. Il est paru le  aux éditions Michel Brûlé au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Le titre fait référence à la reine des Dracos, qui porte le même nom.

Résumé 
Pendant qu'ils enquêtent sur les étranges agissements d'un médecin à Toronto, Océane Chevalier et Aodhan Loup Blanc constatent avec stupeur l'influence grandissante des reptiliens dans le monde entier. Que peuvent-ils faire, alors qu'à l'agence tout semble s'effondrer ? Que risque Cédric Orléans en cachant sa véritable identité ? De son côté, Thierry Morin a pour mission d'exécuter deux chefs reptiliens. Il comprendra alors plus tard que l'un d'eux était le frère de la reine des Dracos, un des ennemis les plus redoutables qui puisse exister. Folle de rage, la reine lui tendra alors un piège. Tous les membres de l'A.N.G.E devront s'unir pour affronter la colère des serviteurs du Mal...

Liens externes 
 Site officiel de la série

A.N.G.E.
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2007
2007 en fantasy